Stabilisierung, auch Stabilisation, steht für:
 das Herstellen von Stabilität, siehe Stabilitätstheorie
 Stabilisierung (Politik), Reaktion von Drittstaaten auf den Zusammenbruch staatlicher Ordnung
 Stabilisierung (Raumfahrt), das Beibehalten der Richtung einer Achse eines Raumflugkörpers
 Vermarkung, dauerhaftes Sichtbarmachen eines Punktes im Vermessungswesen
 in der Chemie das Vermeiden eines Übergangs in einen energieärmeren Zustand; siehe Stabilisator (Chemie)
 Anwendung eines Zusatzstoffs, um die Eigenschaften eines Lebensmittels zu erhalten; siehe Stabilisator (Lebensmittelzusatzstoff)
 Bildstabilisierung, Verfahren zur Vermeidung von Verwacklungsunschärfe
 Behandlung eines Knochenbruchs; siehe Knochenbruchbehandlung
 Zweck eines Verbands; siehe Verbandmittel

Siehe auch:
 Künstlicher Horizont
 Stabilisator